

Wydarzenia 

 Europa
 Horacy ukończył listy poetyckie i czwartą księgę Pieśni

Urodzili się 
 Klaudia Julia Liwilla

Zmarli 
 Lucjusz Orbiliusz Pupillus, gramatyk łaciński